Епифа́ний Солове́цкий (ум. ) — инок (прежде монах Соловецкого монастыря), противник церковных реформ Патриарха Никона. Вместе со своим другом и сподвижником Аввакумом был казнён в Пустозерске 14 апреля 1682 года. Известен как автор автобиографического «Жития». Почитается старообрядцами как священномученик.

Биография 
Епифаний родился в крестьянской семье, дата, место рождения и мирское имя неизвестны. В 1645 году он пришёл в Соловецкий монастырь (предположительно из Москвы), где, после семилетнего послушничества, был пострижен в монахи.

В 1657 году, после начала церковных реформ, Епифаний покинул монастырь и некоторое время жил в Сунарецкой Троицкой пустыни на реке Суне (этот период подробно описан в «Житии»). С 1664 года вместе с иноком Корнилием Выговским жил в скиту на реке Водла.

В 1666 году прибыл в Москву на церковный собор, на котором обличал царя и патриарха Никона. Епифаний был расстрижен и вместе с другими вождями раскола сослан в Пустозерск. В 1670 году монаху отрезали язык и отрубили пальцы на руке, а в 1682 году он был сожжён вместе с протопопом Аввакумом, дьяконом Фёдором и священником Лазарем.

Житие 
Житие состоит из двух частей, причём первая часть («Записки») написана Епифанием около 1666 года и сохранилась в составе сочинений инока Авраамия, а вторая («Житие») — в 1675—1676 (по предположениям некоторых исследователей — в 1673—1675). В первой части Епифаний рассказывает о жизни в скиту на Суне; во второй — о гонениях за веру и о жизни в Пустозерске. Как и произведения Аввакума, «Житие» Епифания написано «природным» русским языком. Однако, в отличие от Аввакума, Епифаний уделяет мало внимания фактической стороне своей биографии. Большая часть «Жития» носит характер духовной исповеди. Несмотря на пережитые страдания, книга представляет собой удивително светлый, полный любви к жизни и Господу текст.

Обе части входят в сборник «Пустозерская проза» вместе с «Житием протопопа Аввакума» и сохранившимися текстами Лазаря и Фёдора.

Примечания

Литература 
 Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания: исследование и тексты. — : Издательство Академии наук СССР, 1963. — 316 с.
 Зеньковский С. А. Житие духовидца Епифания // Возрождение. — , 1966. — Т. 173. — № 5. — С. 68—87.
 Пустозерская проза: [сборник / Сост., предисл., коммент., пер. отд. фрагм. М. Б. Плюхановой]. — : Московский рабочий, 1989. — 363 с. — ISBN 5-239-00385-8.
 Старообрядчество. Лица, предметы, события и символы: опыт энциклопедического словаря / С. Г. Вургафт, И. А. Ушаков. — : Церковь, 1996. — 317 с.
 Карманова О. Я. Автобиографическая записка соловецкого инока Епифания (К проблеме мотивации текста) // Старообрядчество в России (XVII—XX вв.). — , 1999. — С. 247—260.
 
 Понырко Н. В. Три жития — три жизни: Протопоп Аввакум, инок Епифаний, боярыня Морозова (тексты, статьи, комментарии). — : Пушкинский Дом, 2010. — 296 с.
 Виноградов А. В. Соловецкий инок Епифаний: опыт реконструкции биографии // Православие в Карелии: материалы IV научной конференции, посвящённой 25-летию возрождения Петрозаводской и Карельской епархии (25—26 ноября 2015 года, г. Петрозаводск). — Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2016. — 478 с. — ISBN 978-5-8021-2949-4. — C. 81—101.

Ссылки 
 «Житие» Епифания

Старообрядческие святые
Писатели Русского государства
Сожжённые в срубе
Персоналии:Соловецкий монастырь
Умершие в Пустозерске